Das Wort Kanuri bezeichnet

 eine Sprache in Afrika, siehe Kanuri (Sprache),
 eine afrikanische Volksgruppe, siehe Kanuri (Volk).